Gaomiao bezeichnet:

 Gaomiao (高庙遗址), neolithische Stätte in der chinesischen Provinz Hunan
 Gaomiao (Hongya) (高庙镇), Großgemeinde im Kreis Hongya in der chinesischen Provinz Sichuan
 Gaomiao (Ledu) (高庙镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Ledu in der chinesischen Provinz Qinghai
 Gaomiao (Taihe) (高庙镇), Großgemeinde im Kreis Taihe in der chinesischen Provinz Anhui
 Gaomiao (Hubin) (高庙乡), Gemeinde im Stadtbezirk Hubin in der chinesischen Provinz Henan
 Gaomiao (Peng’an) (高庙乡), Gemeinde im Kreis Peng’an in der chinesischen Provinz Sichuan
 Gaomiao (Wancheng) (高庙乡), Gemeinde im Stadtbezirk Wancheng in der chinesischen Provinz Henan
 Gaomiao (Lingtang) (高庙村), Dorf der Nationalitätengemeinde Lingtang in der der chinesischen Provinz Jiangsu